Рогач Іван (1914—1942) — заступник голови Організації Народної Оборони, член Головної Команди і військовий писар «Карпатської Січі»
 Рогач Іван (серб. Иван Рогач / Ivan Rogač; *18 червня 1992) — сербський футболіст, півзахисник клубу «Волинь»
 Рогач Іван (*1990) — український важкоатлет
 Рогач Лариса Іванівна (*1969) — українська суддя, голова Касаційного господарського суду